Амани — золотая монета Афганистана, которую чеканили при правлении Амануллы-хана с 1920 по 1929 год. За это время были отчеканены монеты номиналом ½, 1, 2, 2½ и 5 амани.

Во время правления Амануллы-хана до 1924 года включительно денежная система Афганистана включала в себя:

С 1925 года стали чеканить пулы равные  афгани. 1 амани был равным 20 афгани.

Амани, как и некоторые другие монеты времён правления Амануллы-хана, имели особенную датировку. Год указывался не по лунному исламскому календарю (календарю Хиджры), а по солнечной Хиджре.

На аверсе монеты изображены тугра в лавровом венке, на реверсе дворец с тронным залом. Вес амани до денежной реформы составлял 4,6 г, после — 6 г золота 900-й пробы.

Примечания

Литература 
 
 
 

Афгани
Деньги Афганистана
Монеты по алфавиту
Золотые монеты